

Ґонсьорово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґонсьорово — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства